Шалон-сюр-Сон:

 Шалон-сюр-Сон — город на реке Сона, во французском департаменте Сона и Луара, в южной части Бургундии.
 Шалон-сюр-Сон — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Бургундия.